Il singolare  del BMW Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Nikolaj Davydenko, ma è stato eliminato al primo turno da Robert Farah.

Philipp Kohlschreiber ha sconfitto in finale Marin Čilić per 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Feliciano López (semifinale)
 Marin Čilić (finale)
 Philipp Kohlschreiber (campione)

  Bernard Tomić (quarti di finale)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Marcos Baghdatis (quarti di finale)

Qualificati 

  David Goffin (primo turno)
  Marinko Matosevic (quarti di finale)

  Robert Farah (secondo turno)
  Dustin Brown (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 2012
ATP World Tour 2012